HMS Hardy je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Hardy (1896) 
 HMS Hardy (1912) 
 HMS Hardy (H87) 
 HMS Hardy (R08) 
 HMS Hardy (F54)

Hardy